Исидо́р Са́ввич Кацнельсо́н (,  — , ) — советский историк-востоковед, египтолог, педагог.

Биография 
В 1931 окончил факультет языка и материальной культуры ЛГУ. Работал в Ленинградском отделении Государственного издательства, в редакции «Советского энциклопедического словаря». В 1932—1937 — сотрудник Государственной Публичной библиотеки. В 1935 поступил в аспирантуру ЛГУ. С 1939 на преподавательской работе (Киевский университет, ИФЛИ). В 1941 добровольцем ушёл на фронт. В дальнейшем служил в штабе 40-й армии 2-го Украинского фронта, в звании капитана административной службы, окончив войну в Праге.

После войны преподавал на историческом факультете МГУ, восточном факультете ЛГУ. С 1956 до конца жизни работал в Институте востоковедения АН СССР (с 1959 старший научный сотрудник).

Кандидат исторических наук (1947, тема диссертации «Проблемы возникновения государства в древней Нубии»). Доктор исторических наук (1969, тема диссертации «Напата и Мероэ — древнее царство Судана (VIII в. до н. э. — IV в. н. э.)»).

Основные направления научных исследований: древняя история Северо-Восточной Африки, история изучения Египта и других стран Африки.

Награды 
 Орден Красной Звезды
 Медаль «За отвагу»

Основные труды 
 
 
  (Об А. К. Булатовиче)
 
 
 

Диссертация
 Кацнельсон И. С. Напата и Мероэ — древние царства Судана (VIII в. до н. э. - IV в. н. э.): Автореферат дис. на соискание ученой степени доктора исторических наук  / АН СССР. Ин-т народов Азии. — М.: [б. и.], 1968. — 71 с.

Библиография 
 Труды И. С. Кацнельсона  // Мероэ: Страны Северо-Восточной Африки и Красноморского бассейна в древности и раннем средневековье, проблемы истории и культурных связей. — М., 1989. — Вып. 4. — С. 4—8.

Примечания

Литература 
 Памяти И. С. Кацнельсона  // Народы Азии и Африки. — 1981. — № 5. — С. 245—246;
 [Некролог] // Азия и Африка сегодня. 1981. № 6;
 Острой О. С. Кацнельсон Исидор Саввич  // Сотрудники Российской национальной библиотеки — деятели науки и культуры. — СПб., 2003. — Т. 3. — С. 274—276;
 Милибанд С. Д. Востоковеды России, XX — начало XXI века. — М., 2008. — Кн. 1. — С. 610—611.

Ссылки 
 Статья  в энциклопедии «Всемирная история»
 Статья  на сайте «Биографика СПбГУ»
 Биография  на сайте Центра египтологических исследований РАН
 Список трудов 

Африканисты СССР
Египтологи СССР
Сотрудники Российской национальной библиотеки
Преподаватели восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Политработники Великой Отечественной войны
Преподаватели исторического факультета МГУ
Сотрудники Института востоковедения РАН